Family Man — студийный альбом хардкор-панк-группы Black Flag, выпущенный в 1984 году на лейбле SST.

Об альбоме 
Сторона A содержит треки, исполненные Генри Роллинзом в форме spoken word, а сторона B содержит инструментальные треки. «Armageddon Man» — единственный трек на альбоме, где Роллинз и инструменты записаны совместно, он является неким разделителем альбома.

Список композиций 
Все песни написаны Генри Роллинзом, за исключением отмеченных.

Сторона A 
Family Man – 1:21
Salt on a Slug – 1:32
Hollywood Diary – 0:35
Let Your Fingers Do the Walking – 2:34
Shed Reading (Rattus Norvegicus) – 1:25
No Deposit, No Return – 0:41
Armageddon Man – 9:15 (Ginn/Rollins)

Сторона B 
Long Lost Dog of It – 2:05 (Ginn/Roessler/Stevenson)
I Won't Stick Any of You Unless and Until I Can Stick All of You! – 5:50 (Ginn)
Account for What? – 4:20 (Ginn)
The Pups Are Doggin' It – 4:16 (Ginn/Roessler/Stevenson)

В записи участвовали 
Генри Роллинз - вокал
Greg Ginn - гитара
Kira Roessler - бас-гитара
Bill Stevenson - ударные
Raymond Pettibon - оформление

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 

Альбомы Black Flag
Альбомы хардкор-панка
Альбомы SST Records